Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1991, disputat al circuit de Hockenheimring el 28 de juliol del 1991.

Resultats

Altres 
 Pole: Nigel Mansell 1' 37. 087

 Volta ràpida: Riccardo Patrese 1' 43. 569 (a la volta 35)

Referències 
 

Alemanya
1991